Dipól může být:

 Elektrický dipól – dvojice vázaných elektrostatických nábojů opačného znaménka. Značně se uplatňuje v chemických vazbách i při vzniku molekulárních interakcí, v elektromagnetismu. Polarita chemické vazby je charakterizována dipólovým momentem.
 Magnetický dipól – základní element magnetismu (severní a jižní pól magnetu).
 Dipólová anténa – anténa, buzená dvěma přívody v protifázi. Jejími základními tvary je uzavřený dipól a otevřený dipól. Nejčastější délkou je půlvlnný dipól o délce poloviny příslušné elektromagnetické vlny.